Handbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1984 in Los Angeles.

Mannen

Voorronde

Groep A

Eindstand

Groep B

Eindstand

Eindronde

11e/12e plaats

9e/10e plaats

7e/8e plaats

5e/6e plaats

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Vrouwen

Wedstrijden

Eindstand

Medaillespiegel 

Handbal
1984
Olympische Zomerspelen